Жак Рішар (,  7 жовтня 1952, Квебек —  8 жовтня 2002 Квебек) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі. 

Загинув унаслідок автомобільної аварії, повертаючись зі святкування власного 50-річчя.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1967 року.

1972 року був обраний на драфті НХЛ під 2-м загальним номером командою «Атланта Флеймс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Атланта Флеймс», «Баффало Сейбрс», «Квебек Нордікс», «Рочестер Американс» (АХЛ), «Герші Берс» (АХЛ) та «Фредеріктон Експрес» (АХЛ).

Загалом провів 591 матч у НХЛ, включаючи 35 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання
 

Уродженці Квебеку
Померли в місті Квебек
Хокеїсти АХЛ‎
Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Квебек Ремпартс»
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Задрафтовані «Атланта Флеймс»
Загинули в автомобільних аваріях